Kormorany, kormoranowate (Phalacrocoracidae) – rodzina ptaków z rzędu głuptakowych (Suliformes).

Zasięg występowania 
Rodzina obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące brzegi mórz, jezior i rzek wszystkich kontynentów.

Cechy charakterystyczne 
Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
 długość ciała 45–100 cm
 rozpiętość skrzydeł 80–160 cm
 masa 0,9–4,9 kg
 silnie wydłużona sylwetka
 długa szyja
 długi, prosty, haczykowato zakończony dziób
 nogi przesunięte ku tyłowi
 w ubarwieniu dominują ciemne barwy lub czerń, często z zieloną albo niebieską opalizacją
 barwne tęczówki
 barwna skóra nóg i w okolicy dzioba
 doskonali lotnicy
 dobrze pływają i nurkują
 upierzenie nie jest wodoodporne – po nurkowaniu muszą je wysuszyć
 zasadniczo gnieżdżą się kolonijnie
 zazwyczaj 2 do 4 jaj w zniesieniu
 błony między palcami
 gniazdowniki.

Mniejsze gatunki kormoranów nurkują zwykle na głębokości 5–10 m, większe zazwyczaj do 30 m. Maksymalna odnotowana głębokość, na jaką nurkował kormoran żałobny (Phalacrocorax atriceps melanogenis), wynosi 145 m.

Systematyka 
Do rodziny należą następujące rodzaje:
 Microcarbo 
 Poikilocarbo  – jedynym przedstawicielem jest Poikilocarbo gaimardi  – kormoran czerwononogi
 Urile 
 Phalacrocorax 
 Gulosus  – jedynym przedstawicielem jest Gulosus aristotelis  – kormoran czubaty
 Nannopterum 
 Leucocarbo

Przypisy